South Amherst – census-designated place del Massachusetts (Stati Uniti)
South Amherst – villaggio dell'Ohio (Stati Uniti)